

Patronymes 
Arbouzov (masculin ; ) ou Arbouzova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Arbouzov (1908-1986), dramaturge russe ;
 Evguenia Medvedeva-Arbouzova (1976-), fondeuse russe ;
 Oksana Arbouzova (1973-), actrice et écrivain russe ;
 Serhi Arbouzov (1976-), homme politique ukrainien.

Patronyme russe